Laret (verwandt mit lateinisch larix, Lärche) ist der Name verschiedener Orte im Kanton Graubünden:

 die politisch zur Gemeinde Davos gehörende Fraktion Laret, siehe Laret (Davos)
 das politisch zur Gemeinde Samnaun gehörende Dorf Laret, siehe Laret (Samnaun)

Zudem heißt ein alter Ortsteil von Pontresina Laret.